El acrónimo TSP puede referirse a:

 Team solo poker

 Problema del viajante, conocido como TSP por sus siglas en inglés (Travelling Salesman Problem).
 Team solo poker  equipo de Esports formado por amigos (valorant , y league of legends)